Järvinen var 1992 nionde vanligaste efternamnet i Finland. 2008 återfinns namnet på tionde plats (17.216). Namnet är bildat efter ordet för "sjö", "järvi".

Järvinen uppträder i handlingar från medeltiden som tillnamn. I Kalvola nämns 1507 henric jonsson jerffuis. År 1906 bytte ett tjugotal familjer i södra Finland sina svenska efternamn mot Järvinen.

Personer med efternamnet Järvinen 

 Akilles Järvinen (1905–1943), finländsk friidrottare
 Albert Järvinen (1950–1991), finländsk gitarrist
 Anna Järvinen (född 1970), sverigefinsk musiker
 Asko Järvinen (född 1961), finländsk läkare
 Carita Järvinen (född 1943), finlandssvensk fotomodell och skådespelare
 Esko Järvinen (1907–1976), finländsk utövare av nordisk kombination
 Heli Järvinen (född 1963), finländsk politiker
 Jan-Mikael Järvinen (född 1988), finländsk ishockeyspelare
 Kari Järvinen (född 1940), finländsk arkitekt
 Kauko Järvinen (1903–1980), finländsk ingenjör
 Klaus Järvinen (1917–2003), finländsk läkare
 Kyösti Järvinen (1869–1957), finländsk nationalekonom och politiker
 Liisa Keltikangas-Järvinen (född 1946), finländsk psykolog
 Martta Salmela-Järvinen (1892–1987), finländsk politiker och författare
 Matti Järvinen (1909–1985), finländsk spjutkastare
 Mattias Järvinen Palme (född 1968), svensk arkitekt
 Pauli Järvinen (född 1965), finländsk ishockeyspelare
 Simo Järvinen (1938–1997), finländsk arkitekt
 Verner Järvinen (1870–1941), finländsk friidrottare

Källor 
 Pirjo Mikkonen & Sirkka Paikkala, Sukunimet. Otava: Helsingfors 1992

Finska efternamn